Кимберли Карсон (, ) — американская порноактриса, лауреатка премии XRCO Award.

Биография 
Родилась 27 сентября 1962 года. Дебютировала в порноиндустрии в 1982 году, в возрасте около 20 лет. Первый фильм — Girls on Girls (VCA Pictures).

Снималась для таких студий, как Adam & Eve, Caballero Home Video, CDI Home Video, VCA Pictures, Erotic Video Network и других. Среди прочих, снялась в культовом фильме «Проститутки новой волны», который позднее был включён в Зал славы XRCO.

В 1985 году получила XRCO Award в номинации «лучшая актриса второго плана» за роль в Girls on fire.

Ушла из индустрии в 1988 году, снявшись в 166 фильмах.

Награды и номинации

Избранная фильмография 
 Girls on Girls
 Girls on fire
 New Wave Hookers

Примечания

Ссылки 
 Kimberly Carson на Internet Adult Film Database (IAFD)
 Kimberly Carson на Adult Film Database (AFDB) 
 Kimberly Carson  на сайте AVN

Порноактрисы США